2 jeziora w Polsce:
 Niewlino – jezioro w woj.  lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Niewlino – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Czaplinek